Суа́нов — кавказская фамилия. Известные носители:

 Суанов, Ким Семёнович (1940—1995) — советский осетинский эстрадный певец (тенор).
 
 Суанов, Станислав Николаевич (род. 1949) — советский, российский военачальник.